Ява́с:

 Явас — посёлок городского типа в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия.
 Явас — река в Мордовии.